Okręty US Navy o nazwie "James M. Gilliss":
Pierwszy "James M. Gilliss" (AMCU-13) (także YMS-262, AGS-13, AGSC-13, MHC-13) był trałowcem typu YMS-1. W służbie, łącznie, w latach 1943-1958.
Drugi USNS "James M. Gilliss" (T-AGOR-4) był oceaniczną jednostką badawczą. Zwodowany w 1962 i sprzedany Meksykowi jako "Altair" (H-05) w 1996.

James M. Gilliss